Алда́н — многозначный термин:

Топоним 
 Алдан — река в Якутии.
 Алдан — город, административный центр Алданского района Якутии.
 Алдан — городское поселение в Алданском районе Якутии.
 Алдан — аэропорт города Алдан.
 Алдан — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.

См. также 
 Алдан-Семёнов, Андрей Игнатьевич (1908—1985) — русский советский писатель и поэт, журналист.
 Алдана, Тельма (род. 1955) — гватемальский юрист и политик.

 Алдан Маадыр — одно из наиболее крупных выступлений в истории тувинского национально-освободительного движения.
 Алдан-Маадыр — село в Сут-Хольского кожууне Тувы.
 Мегино-Алдан — село в Томпонском районе Якутии.
 Хара-Алдан — село в Таттинском улусе Якутии.